Het ATP-toernooi van Milaan 2003 (met de officiële naam Breil Milano Indoor) werd gespeeld van 27 januari tot en met 2 februari 2003. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen van de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Milaan
ATP-toernooi van Milaan